La paume  désigne l'intérieur de la main
 La paume est une ancienne unité de longueur

Voir aussi
 Jeu de paume, sport, ancêtre du tennis.
 
 Balle paume, un type de lancer au baseball.